Union pour la majorité présidentielle (frz. „Union für die Mehrheit des Präsidenten“) bezeichnet:
 Union pour la Majorité Présidentielle (Dschibuti), eine Parteienkoalition in Dschibuti
 Union pour la majorité présidentielle, früherer Name der Partei Union pour un mouvement populaire in Frankreich.